Wüllersdorf steht für:
 Wüllersdorf (Pommelsbrunn), Ortsteil der Gemeinde Pommelsbrunn, Landkreis Nürnberger Land, Bayern

Personen:
 Bernhard von Wüllerstorf-Urbair (* 1816; † 1883), österreichischer Vizeadmiral (1865–1867)